Das 5. Prudential RideLondon & Surrey Classic 2017 war ein britisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen fand am Sonntag, den 30. Juli 2017, statt. Dieses Radrennen startete und endete in London mit einer Länge von 185,7 km. Zudem gehörte es zur UCI WorldTour 2017 und war dort das von 27. insgesamt 38 Rennen dieser Serie. Sieger wurde Alexander Kristoff aus Norwegen vom Team Katusha Alpecin bei den Herren.

Zum fünften Mal ausgetragen wurde das Prudential RideLondon & Surrey Classic der Frauen. Start und Ziel war in London nach 66 Kilometer auf der Mall. Das Rennen gehörte zur UCI Women’s WorldTour 2017 und fand am Samstag, den 29. Juli 2017, statt. Siegerin wurde Coryn Rivera, die sich im Massensprint durchsetzen konnte.

Männer

Rennverlauf 
Der Start erfolgte im St. James's Park zu London. Danach ging es in die Grafschaft Surrey, wo fünf Bergwertungen zwischen Kilometer 30 und 135 abgenommen wurden. Auf dem Weg dorthin konnte sich eine Spitzengruppe um Matteo Trentin (Italien/QuickStep) und Mads Würtz Schmidt (Dänemark/Katusha Alpecin) lösen. Trentin sammelte bei den Sprints die meisten Punkte und gewann damit die Sprintwertung. Würtz Schmidt war bei den Bergwertungen der fleißigste Punktesammler und siegte in der Bergwertung. Anschließend führte der Streckenverlauf Richtung London zurück. In London wurden noch Schlussrunden auf einem Rundkurs gefahren. Zwischendurch wurde die Spitzengruppe wieder eingeholt und weitere Attacken scheiterten. Somit kam es zum Massensprint auf der Mall und den gewann Alexander Kristoff (Norwegen/Katusha Alpecin) vor Magnus Cort Nielsen (Dänemark/Orica) und Michael Matthews (Australien/Sunweb).

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Frauen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

Radrennen 2017